Osoby o tym nazwisku:
 Hermann Fränkel – niemiecki przemysłowiec, dyplomata, mecenas
 Samuel Fränkel – niemiecki przemysłowiec
 Wolfgang Fränkel – niemiecki prawnik